Joaquim Amado Quevedo (Tatuí, 10 de maio de 1946 — Tatuí, 24 de janeiro de 2022) foi um comerciante de agropecuária e cerâmica e político brasileiro, filiado ao Partido Social Democrático (PSD).

Foi o 32º prefeito de Tatuí por dois mandatos alternados, 1983–1987 e 1993–1996. Foi também vereador duas vezes nos mandatos 1977–1983 e 2005–2008.

Biografia
Filho do casal Joaquim Antunes Quevedo e Daurisa Negrett Quevedo, começou como agropecuarista e ceramista, mas aos 31 anos, começou a atuar na política.

Casou-se com Elza Fonseca Quevedo e com ela teve quatro filhos: Marco Antônio, Maria Angélica, José Roberto e Adriano Rogério.

Vida política
Em 1976, logo em sua primeira eleição como vereador, foi eleito como o segundo mais votado para o mandato 1977–1983, atrás somente de Euclydes Ferreira Junior.

Logo em seu primeiro mandato, presidiu a Câmara Municipal no biênio 1977–1978.

Em 1982, decide então se candidatar a prefeito de Tatuí e é eleito o 32º prefeito de Tatuí, vencendo Elze Vanni, para o mandato 1983–1987.

Em 1992, conseguiu a reeleição para o mandato 1993–1996 com mais de 50 por cento dos votos, vencendo Luiz Gonzaga Vieira de Camargo e José Rubens do Amaral Lincoln.

Em 2000, voltou a se candidatar a prefeito, com o intento de ser o primeiro a conquistar o terceiro mandato, mas acabou sendo somente o terceiro mais votado, atrás do eleito, Ademir Signori Borssato, e do segundo lugar, Wanderley Bocchi.

Novamente vereador 
Nas eleições de 2004, voltou a se candidatar a vereador, conseguindo se reeleger para o mandato 2005–2008 como o candidato mais votado daquele ano, com 2.564 votos.

Em 2008, se candidatou novamente para o cargo de prefeito, mas foi derrotado por Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, que garantiu seu segundo mandato consecutivo.

Eleições 2012
Em 2012, se candidatou novamente para o cargo de vereador, mas desta vez teve sua candidatura indeferida, devido a uma acusação ocorrida em 1999, em que teria contratado obras de pavimentação sem licitação, o que o levou a ser preso por 48 horas em Cesário Lange, em 2010.

Assim, mesmo recorrendo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não teve seus votos computados nas eleições de 2012.

Morte 
Morreu em 24 de janeiro de 2022, aos 75 anos, vítima de câncer.

Ligações externas 
 
 
 
 

Prefeitos de Tatuí
Políticos de Tatuí
Naturais de Tatuí
Vereadores de Tatuí
Presidentes da Câmara Municipal de Tatuí